

Astronomia 
 Chioma di Berenice – costellazione

Cinema 
 Premio Cinearti La chioma di Berenice – premio cinematografico

Letteratura 
 Chioma di Berenice – elegia di Callimaco
 La chioma di Berenice – romanzo di Denis Guedj del 2003